Ginetta Rizzardo (1938-) est une religieuse québécoise connue pour son enseignement de la cuisine.
René Rizzardo (1942-2010) est un homme politique français.